Oliver Campbell ha vinto il primo dei 3 titoli agli U.S. championships conquistati in carriera battendo nel challenge round il detentore del titolo Henry Slocum per 6–2, 4–6, 6–3, 6–1.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1890